Rumunjska:
 Chisindia (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Chisindia (rijeka), rijeka